Gminy w USA:
 East Benton (ang. East Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 East Benton (ang. East Benton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Webster